El fútbol playa es un evento en los Juegos Suramericanos desde la edición de los juegos en 2022 en Asunción, Paraguay. Se celebra un evento, el torneo masculino.

El evento es disputado por los miembros de la ODESUR (Paraguay, Argentina, Venezuela, Perú y Uruguay), los otros miembros del ODESUR no participaron en la primera edición. 

 es el equipo más exitoso, ya que obtuvo la primera  medalla de oro en los juegos.

Fútbol playa

Medallero histórico masculino

Véase también 

 Fútbol en los Juegos Suramericanos.
 Fútbol sala en los Juegos Suramericanos.

Referencias

Enlaces externos 
INTERNATIONAL BEACH SOCCER RESULTS - 2012 (MEN), Resultados Juegos Bolivarianos de playa 2012, en theroonba.com
II Juegos Bolivarianos de Playa 2014 Resultados fútbol playa, en Beach Soccer Worldwide (archivado)
III Juegos Bolivarianos de Playa 2016 Resultados fútbol playa, en Beach Soccer Worldwide (archivado)